

Architettura 
 Villa Corridi – antica dimora signorile di Livorno

Persone 
 Filippo Corridi – matematico, scienziato e pedagogista italiano
 Gustavo Corridi – imprenditore italiano